Jiske Griffioen era la detentrice del titolo, ma ha perso ai quarti di finale per mano di Aniek van Koot.

Diede de Groot ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Sabine Ellerbrock con il punteggio di 6-0, 6-4.

Teste di serie 

  Jiske Griffioen (quarti di finale)

<li>  Yui Kamiji (semifinale)

Tabellone

Note 

Torneo di Wimbledon 2017